

Astronomia 
 Kaw  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 KAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kawthaung (Birmania)

Altro
 Kaw  – popolo di nativi americani del Midwest
 KAW - L'attacco dei corvi imperiali  – film del 2007 diretto da Sheldon Wilson